Siejnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko
 Osiedle Siejnik – osiedle w mieście Olecko